Fort McPherson peut désigner :
 Fort McPherson, une bourgade située dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada ;
 , une ancienne base militaire de la United States Army située en Géorgie ;
 Fort McPherson, un ancien poste militaire de la United States Army situé au Nebraska.